

Geografia 
 Francia
 Cantone di Plestin-les-Grèves – divisione amministrativa dell'Arrondissement di Lannion
 Marcey-les-Grèves – comune nella regione della Normandia
 Plestin-les-Grèves – comune nella regione della Bretagna

Persone 
 Alain Le Grèves – ciclista francese
 Catherine Greves – atleta di canottaggio britannica
 René Le Grevès – ciclista su strada e pistard francese

Altro 
 La Fée des grèves – cortometraggio muto del 1909 diretto da Louis Feuillade